Benton Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Benton Lake (Colorado)
 Benton Lake (Florida)
 Benton Lake (Dickinson County, Michigan)
 Benton Lake (Lake County, Michigan)
 Benton Lake (Newaygo County, Michigan)
 Benton Lake (Carver County, Minnesota)
 Benton Lake (Meeker County, Minnesota)
 Benton Lake (Montana)
 Benton Lake (Texas)